Luger har flere betydninger:

Personer 
 Lex Luger – amerikansk wrestler

Våben og amunition 
 Luger P08 – tysk pistol

 9 mm Luger Parabellum – pistolammunition